Апрельская революция (значения):

 Апрельская революция — события в Афганистане 27 апреля 1978 года, результатом которых стало установление в стране марксистского просоветского правительства.
 Апрельская революция в Корее — серия волнений и беспорядков в Республике Корея в 1960 году, вылившихся в свержение Первой республики и установление Второй республики.

См. также 
 Февральская революция
 Июльская революция